W Polsce
 Jastrzębia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra
 Jastrzębia – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Jastrzębia – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Jastrzębia – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Jastrzębia – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Jastrzębia – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona
 Jastrzębia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Jastrzębia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica
 Jastrzębia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia
 Jastrzębia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

 Jastrzębia – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim

 Jastrzębia – gromada w powiecie radomskim, w latach 1954–1959
 Jastrzębia – gromada w powiecie radomskim, w latach 1962–1968
 Jastrzębia – gromada w powiecie tarnowskim

 Jastrzębia – przystanek kolejowy w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica, w Otalążce

 Zobacz też
 Jastrzębie, Gajówka Jastrzębia, Gromada Jastrzębia, Jastrzębia Góra, Jastrzębia Stara, Dolina Jastrzębia, Jastrzębia Turnia, Jastrzębia Grań, Jastrzębia Przełęcz